Han Fu était préfet de Luoyang assujetti à Cao Cao.
 Han Fu était protecteur impérial de la province de Ji vers la fin de la dynastie Han.